Basma bezeichnet:

Basma (Ort), Bezirk Haifa
Basma (Name)